Лига на конференциите 2021/22 е 1-ото издание на третия по сила турнир в Европа. Финалът на турнира се играе на 25 май 2022 г. на Арена Комбетаре в Тирана (Албания). Победителят в турнира се класира за груповата фаза на следващото издание на Лига Европа.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за предварителния кръг се тегли на 15 юни 2021 г. Първите мачове са на 8 юли 2021 г., а реваншите – на 15 юли 2021 г.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и основен. В шампионския поток се състезават 16 отпаднали шампиона от първия квалификационен кръг и три шампиона, отпаднали от предварителния кръг на Шампионска лига 2021/22. В основния поток се включват 57 отбора, както и 33-те победителя от първия квалификационен кръг.

Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 16 юни 2021 г. Първите мачове са на 22 юли 2021 г., а реваншите – на 29 юли 2021 г.

Трети квалификационен кръг 
В третия квалификационен кръг се включват девет нови отбора в основния поток.

Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 19 юли 2021 г. Първите мачове са на 5 август 2021 г., а реваншите – на 12 август 2021 г.

Плейоф 
Жребият за плейофите се тегли на 2 август 2021 г. Първите мачове са на 19 август 2021 г., а реваншите – на 26 август 2021 г. В този кръг се включват четири нови отбора в основния поток, както и отпадналите отбори от третия квалификационен кръг на Лига Европа 2021/22.

Групова фаза 
Жребият се провежда в Истанбул (Турция) на 27 август 2021 г. 32-та отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Отборите са изтеглени в осем групи по четири отбора, като два отбора от една държава не могат да попаднат в една група.

В групите отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се провеждат на 16 септември, 30 септември, 21 октомври, 4 ноември, 25 ноември и 9 декември 2021 г. Победителите от всяка група се класират за елиминационната фаза, докато завършилите на второ място играят в предварителния елиминационен кръг срещу осемте отбора, завършили на трето място в груповата фаза на Лига Европа 2021/22. Завършилите на четвърто място в групите отпадат от турнира.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Предварителен елиминационен кръг 
Завършилите на второ място се срещат в този кръг с 8-те отбора, завършили на 3-то място в групите на Лига Европа 2021/22. Два отбора от една федерация не могат да се срещнат в тази фаза на турнира. Жребият се тегли на 13 декември 2021 г. в Нион (Швейцария). Първите мачове са на 17 февруари 2022 г., а реваншите – на 24 февруари 2022 г.

Осминафинал 
Във фазата на осминафиналите се срещат победителите в груповата фаза срещу победителите от предварителния елиминационен кръг. Два отбора от една федерация не могат да се срещнат в тази фаза на турнира. Жребият се тегли на 25 февруари 2022 г. в Нион (Швейцария). Първите мачове са на 10 март 2022 г., а реваншите – на 17 март 2022 г.

Четвъртфинал 
Жребият се тегли на 18 март 2022 г. в Нион (Швейцария), а мачовете се играят на 7 и 14 април 2022 г.

Полуфинал 
Жребият се тегли на 18 март 2022 г. в Нион (Швейцария), а мачовете се играят на 28 април и 5 май 2022 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2021/22
 Лига Европа 2021/22

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига на конференциите

Сезон 2021/22 във футбола
Лига на конференциите